Osoby:
 Burakcan Kunt – niemiecki piłkarz
 Rikkat Kunt – turecka kaligarf

Zobacz też:
 Kund